

Pessoas
Nelson H. Barbour

Localidades
Condado de Barbour
Ou ainda:
Bovée-sur-Barboure
Marson-sur-Barboure

Outros
Barbouria

Desambiguação